O Chiayi County Football Club é um clube de futebol com sede em Kaohsiung, Taiwan.

História 
A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Taiwan